Соб () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 2969 человек (2001).

Из Соба в Надьбёржёнь идёт узкоколейная железная дорога.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города

Города Венгрии